Сергей Ва́нин:
 Ванин, Сергей Петрович (1916—2000) — советский конструктор, лауреат Сталинской премии.
 Ванин, Сергей Сергеевич (конструктор) — советский инженер-конструктор, лауреат Ленинской и Госпремии СССР.